Olaszország
La Valle, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
La Valle Agordina, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében